Desa Buniwangi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Buniwangi (administrativ by i Indonesien, lat -6,72, long 108,31), Jawa Barat, 
 Desa Buniwangi (administrativ by i Indonesien, lat -6,96, long 106,99), Jawa Barat, 
 Desa Buniwangi (administrativ by i Indonesien, lat -6,95, long 106,57), Jawa Barat, 
 Desa Buniwangi (administrativ by i Indonesien, lat -7,14, long 107,26), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar